Suchocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Suchocin, village de la voïvodie de Lublin
 Suchocin, village de la voïvodie de Mazovie